Ла́уро Амадо́ (; 15 марта 1912 — 6 июня 1971) — швейцарский футболист, нападающий. Участник чемпионата мира 1938 в составе сборной Швейцарии.

Лауро Амадо, уроженец Лугано, начал свою карьеру в клубе «Гельвеция». В 18-летнем возрасте он переходит в клуб «Лугано», с которым выигрывает свой первый трофей — Кубок Швейцарии. Затем он уезжает в Англию, играть за «Тафнелл Парк», но долго на Туманном Альбионе не задерживается и уезжает в Швейцарию, недолго выступая за «Янг Бойз».

В 1932 году Амадо переезжает в Женеву играть за «Серветт». С «Серветтом» Амадо становится чемпионом сезона 1932—1933. В 1934 году Амадо возвращается в «Лугано», где выигрывает чемпионат сезона 1937—1938. В 1940 году Амадо переходит в «Грассхопперс» из Цюриха, где начинается самая лучшая футбольная пора карьеры, с клубом он выигрывает 3 чемпионата Швейцарии и 4 Кубка Швейцарии, а также дважды становится лучшим бомбардиром чемпионата страны. В 1949 году Амадо заканчивает спортивную карьеру.

В сборной страны Амадо провел 54 игры и забил 21 мяч. Участвовал в чемпионате мира 1938 года, где провел 3 игры. Последний матч за сборную Амадо сыграл 5 декабря 1948 года против Ирландии.

Достижения 
 Чемпион Швейцарии: 1933, 1938, 1942, 1943, 1945
 Обладатель Кубка Швейцарии: 1931, 1941, 1942, 1943, 1946
 Лучший бомбардир чемпионата Швейцарии: 1943(31 гол), 1947(19 голов)

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Янг Бойз»
Игроки ФК «Лугано»
Игроки ФК «Грассхоппер»